Balthasaria är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Balthasaria ingår i familjen Pentaphylacaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ljungordningen
Balthasaria